Oração da Tarde é um programa religioso católico exibido originalmente de seg. a sex. 17h30 na TV Século 21 e lusófonamente na CATVE de seg. a sex. 18h45.

Programas religiosos do Brasil
Rede Século 21